Biertunnel ist die Bezeichnung für verschiedene mit dem Konsum von Bier verbundene gastronomische Einrichtungen wie beispielsweise

 der Anfang des 19. Jahrhunderts eingerichtete Biertunnel der nachempfundenen Baumannshöhle im Metropol-Theater (Hannover)
 Prager’s Biertunnel, ehemalige Einrichtung im nachmaligen Hotel Schlafgut in Leipzig
 Biertunnel (Wien), ehemaliges Restaurant in Wien